De FIM MotoGP Rookies Cup 2016 was het tiende seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde dertien wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 23 april op het Circuito Permanente de Jerez verreden. De laatste wedstrijd van het seizoen vond plaats op 25 september op het Motorland Aragón.

Kalender 
In vergelijking met de kalender van 2015 is de race op Silverstone vervangen door de race op de Red Bull Ring.

Coureurs

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

2016
Motorsport in 2016